Dischides är ett släkte av blötdjur. Dischides ingår i familjen Gadilidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tandsnäckor
Dischides